Fußball-Wettskandal kann bedeuten:

 Fußball-Wettskandal 2005
 Fußball-Wettskandal 2009